Centuri (Corsica), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
Centuri (computerspelmaker), een aanbieder van arcadespellen in de Verenigde Staten